Callirhoe, Callirhoé  eller Callirrhoe kan avse:

 Callirhoe (växter) – släkte av malvaväxter
 Callirhoe (krater) – krater på Venus
 Callirrhoe – en av Jupiters månar
 Callirhoé – opera med musik av den franske tonsättaren André Cardinal Destouches